Суперкомпьютер Национального центра управления обороной — программно-аппаратный комплекс НЦУО РФ, имеющий производительность 16 петафлопс. Утверждается, что является самым мощным военным суперкомпьютером на планете, однако в публичных (несекретных) рейтингах суперкомпьютеров не фигурирует, поэтому утверждения о производительности проверить невозможно.

По сообщению С. Шойгу в декабре 2016 года, возможно увеличение производительности и мощности суперкомпьютера НЦУО вдвое путем наращивания:

Это открытая архитектура. Сегодня из него можно блоки какие-то убирать и вставлять новые… Запас колоссальный, до половины еще не дошли, потому что это огромный объем программного продукта, который должен позволить нам более эффективно управлять большими скоростями

Одной из способностей суперкомьютера НЦУО было названо «прогнозирование развития вооружённых конфликтов, основываясь на историческом опыте», например, на сравнении с проанализированной логистикой операции войск НАТО в Югославии.

По состоянию на конец 2019 года продолжается эксплуатация суперкомпьютера НЦУО в качестве сердца программно-аппаратного комплекса НЦУО в центре обработки данных, наряду с современными технологиями. Благодаря им обеспечивается «сверхвысокое быстродействие работы вычислительных средств, хранение и обработка огромного объема постоянной и оперативной информации»

Описание 
Объём хранимой информации суперкомпьютера составляет 236 петабайт. Суперкомпьютер предназначен для прогнозирования развития вооружённых конфликтов и способен анализировать ситуацию и делать выводы, основываясь на информации о прошлых конфликтах. В базе суперкомпьютера содержатся данные по крупнейшим военным конфликтам современности для эффективного анализа перспективных угроз. ПАК может осуществлять непрерывный мониторинг передвижения войск, загруженности транспортной инфраструктуры, выхода публикаций в СМИ и сообщений в социальных сетях. В секунду суперкомпьютер способен обрабатывать объём информации, равный 50 библиотекам имени Ленина. Вычислительная мощность и объём памяти у суперкомпьютера НЦУО в несколько раз выше, чем у суперкомпьютера Пентагона (5 петафлопс и 12 петабайт). Книга рекордов Министерства обороны приводит данные:
 суммарный объём системы хранения данных территориально-распределительного центра обработки данных — 236 петабайт (236⋅1015 байт),
 суммарная производительность территориально-распределительного центра обработки данных — 16 петафлопс (16⋅1015 флопс).
 ежедневное число пользователей информационных систем Вооруженных сил Российской Федерации — более 29 тыс.
 число пользователей, подключеных к системе «Военного интернета» — более 290 тыс.

В НЦУО РФ действует информационная система на базе ОС Astra Linux производства компании «Русбитех».

По независимым оценкам, суперкомпьютер НЦУО входит в десятку наиболее производительных суперкомпьютеров в мире «Top500» (на 5-м или 7-м месте списке из 48). Среди российских суперкомпьютеров он является наиболее производительным.

Достижения 
Программно-аппаратные комплексы НЦУО проводят непрерывный мониторинг местонахождения и движения войск, загруженности транспортной инфраструктуры, публикуемых в СМИ материалов и сообщений в социальных сетях. Производится моделирование различных инцидентов и их последствий, а также оценивается влияние метеоусловий. Развитые математические модели позволяют производить расчёты оптимальных вариантов исполнения поставленных задач. Для защиты суперкомпьютера от компьютерных атак используется специальное программное обеспечение для обнаружения компьютерных атак, разработанное Объединённой приборостроительной корпорацией. Для защиты компьютеров НЦУО и на более чем полутысяче других военных объектов применяется отечественный защитный софт; выявляемые угрозы (по анализу сетевого трафика, состоянию оборудования, по масштабу и точке атаки) купируются в режиме реального времени. Объединённая приборостроительная корпорация создавала компьютерную экспертную систему «мониторинга и анализа военно-политической, социально-экономической и общественно-политической обстановки в стране и мире», включающую подсистемы автоматического машинного перевода с шести языков, обработки печатного текста, аудио- и телесигналов, радиопередач, блогов и социальных сетей, а также системы распознавания изображений и идентификации людей и предметов.

Суперкомпьютер НЦУО успешно предсказал и смоделировал сценарии негативного развития кризиса в Венесуэле. Дежурная смена специалистов НЦУО производила предупреждения за два месяца, за месяц, за 10 и 5 дней до обострения.

Примечания 

Суперкомпьютеры России